

События 

 Крестьянское восстание Уота Тайлера в Англии. Его подавление. Гибель Уота Тайлера и Джона Болла.
 Султан потребовал, чтобы Иоанн V объявил Андроника своим наследником, и дал Андронику в удел Родосто и Селибрию на Мраморном море. Иоанн, сын Андроника, получил Силимврию.
 1381—1385 — Завоевание Тимуром Персии.
 Войска Тимура заняли Себзевар и уничтожили Сербедарское государство. Захват Тимуром Герата.
 Выходцы с Суматры вытеснены с Темасека сиамцами и передвинулись к северу — в район реки Муар. Другая группа выходцев из Палембанга проникла в район Малакки.
 В Париже завершено строительство крепости Бастилии. 
 Был основан город Чухлома.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1381 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1381 году

См. также